Blackwood – konwencje licytacyjne w brydżu

Geografia:
 Blackwood – jednostka osadnicza w USA, w stanie New Jersey
 Blackwood – miasto w Australii
 Blackwood – dzielnica miasta Cumbernauld w Szkocji
 Blackwood – wieś w Szkocji, w hrabstwie South Lanarkshire
 Blackwood – miasto w Walii